Kabinett Konoe steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Konoe I (1937 bis 1939) 
 Kabinett Konoe II (1940 bis 1941)
 Kabinett Konoe III (1941)